Ще́нсный () — польская фамилия. Известные носители:

 Щенсный, Войцех (род. 1990) — польский футболист, вратарь.
 Щенсный, Мацей (род. 1965) — польский футболист, выступал на позиции вратаря.
 Щенсный, Пётр (1963—2017) — польский активист, совершивший публичное самосожжение в знак протеста против правящего режима.